Pimpinella media är en flockblommig växtart som beskrevs av Georg Heinrich Weber. Pimpinella media ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
media